GFK eller GfK har flere betydninger:

 Glostrup F.K. – idrætsforening, forkortes GFK
 GfK (firma) – analysefirma